Pabaliai ist
 der litauische Name des Dorfes Paballen (1938–1946 Werfen), Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 ein historischer Name des Dorfes Pabbeln (1928–1946 Amwalde), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Senzowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland